Beselga (Penedono) —  aldeia e sede de freguesia em Portugal
Beselga (Tomar) —  aldeia e antiga sede de freguesia
Ribeira da Bezelga — afluente do rio Nabão, Portugal

Desambiguações de topônimos